Kamenná Poruba est un toponyme qui désigne :

Kamenná Poruba, une commune du district de Vranov nad Topľou, dans la région de Prešov ;
 Kamenná Poruba, une commune du district de Žilina, dans la région de Žilina.